.design – domena internetowa
 design – wzornictwo
 Design Hotels – amerykańska sieć hotelowa
 Design Museum w Londynie – muzeum
 design thinking – proces poznawczy
 Design Web Format – format pliku

Zobacz też:
 Amanita Design
 Blackmagic Design
 Chevrolet Advance Design
 Core Design
 flat design
 Free Lunch Design
 Human Design
 Jane by Design
 JM Design
 responsive web design
 secure by design
 web design